Le Bal peut désigner :
 Le Bal, un roman d'Irène Némirovsky paru en 1930 ;
 Le Bal, un film français réalisé par Wilhelm Thiele sorti en 1931 ;
 Le Bal, un spectacle musical français, création collective du Théâtre du Campagnol en 1981 au Théâtre Firmin Gémier Antony ;
 Le Bal, un film franco-algéro-italien réalisé par Ettore Scola sorti en 1983, adapté du spectacle musical du Théâtre du Campagnol ;
 Le Bal , un court-métrage autrichien de Ulrich Seidl sorti en 1982 ;
 Le Bal, un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Benoît, diffusé en 1993 ;

Voir aussi 
 Le Bal, un espace d'exposition du  de Paris